Dahlby är ett efternamn.
Användning: 1% förnamn, 99% efternamn.
Efternamnet Dahlby används minst 297 gånger i minst 6 länder.

Frithiof Dahlby, tysk-svensk präst, scoutledare, heraldiker och fackboksförfattare. 
Håkan Dahlby, svensk sportskytt.